Entezam ist der Name von:

 Abdullah Entezam-Saltaneh (1895–1983), iranischer Botschafter und Außenminister
 Nasrollah Entezam (1900–1980), iranischer Politiker